Штайнтор, редко Штейнтор ()

 Штайнтор — музей города Анклам, Германия.
  — исторические городские ворота, памятник архитектуры города Росток, Германия.

См. также 
 Каменные ворота